Александр Фёдорович

 Александр Фёдорович Аленка — воевода, по происхождению ярославский князь
 Александр Фёдорович Брюхатый (ум. 1471) — последний владетельный князь ярославский
 Александр Фёдорович Щепа (ум. 1442) — псковский наместник, по происхождению ростовский князь
 Александр Фёдорович (князь микулинский) (после 1391 — 1435) — князь Микулинский с 1410
 Александр Фёдорович (князь звенигородский) (1377—1408) последний удельный князь Звенигородский, после 1408 выехал со своими сыновьями в свите бывшего великого князя Литовского Свидригайлы в Москву и остался там на службе, а его удел в Литве был ликвидирован.